На Евровидении 1986 Ирландию представила группа Luv Bug с песней . Ирландия заняла 4 место с 96 баллами. Наибольшее количество баллов (12) Ирландии дали Австрия, Дания и Испания; максимальное количество баллов (12) сама Ирландия дала Бельгии.

Выставленные очки Ирландии другими странами:

Очки, выставленные Ирландией другим странам:

Примечания 

Страны на «Евровидении-1986»